Narrow bezeichnet unter anderem:

 Narrow banking, das Denkmodell eines Bankwesens
 Narrow Margin – 12 Stunden Angst, ein Spielfilm von 1990
 Narrowboat, ein Bootstyp

Siehe auch:
 Narrows